Mammoth vuol dire mammut in lingua inglese e può riferirsi a:

Cinema 
Mammoth – film del 2006 diretto da Tim Cox
Mammoth – film del 2009 diretto da Lukas Moodysson

Geografia 
Mammoth – cittadina dell'Arizona
Mammoth – cittadina della California 
Mammoth – paese fantasma dello Utah
Mammoth – census-designated place del Wyoming
Mammoth Mountain – montagna di lava della Sierra Nevada
Parco nazionale di Mammoth Cave – parco nazionale del Kentucky

Musica 
Mammoth Records – etichetta discografica
 Mammoth – brano di Dimitri Vegas & Like Mike con Moguai sotto l'etichetta Spinnin' Records
Mammoth – singolo degli Interpol estratto dall'album Our Love to Admire
 Mammoth – nome iniziale del gruppo musicale dei Van Halen

Altro 
 Mammoth – romanzo del 2005 di John Varley
Mammoth – personaggio dei fumetti DC Comics, villain dei Titani